Maansydämenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maansydämenjärvi (sjö, lat 63,85, long 24,38), Norra Österbotten, 
 Maansydämenjärvi (sjö, lat 63,72, long 24,78), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar